Запорожское сельское поселение — муниципальное образование в Темрюкском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Запорожский сельский округ.

Административный центр — станица Запорожская.

География 
Поселение расположено в северо-западной части Таманского полуострова. Территория с южной стороны омывается водами Таманского залива и Керченского пролива, с северной стороны — Азовского моря.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 8 населённых пунктов:

История 
В 1924 году был образован Запорожский сельсовет, преобразованный в сельский округ в 1993 году. В 2005 году в границах последнего было образовано сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Запорожского сельского поселения

Сельские поселения Темрюкского района